Barreto o Barretos puede hacer referencia a:

Toponimia 
 Barretos, municipio brasileño.
 Pereira Barreto, municipio brasileño.

Personas 
 Francisco Barreto (1520-1573), militar y explorador portugués.
 José de Jesús Barreto (1785-1826), militar venezolano. 
 Federico Barreto Bustíos (1862-1929), poeta peruano.
 Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922), escritor y periodista brasileño.
 Bruno Barreto (1955-), director de cine brasileño.
 Claudemir Jeronimo Barreto (1981-), futbolista brasileño nacionalizado alemán.
 Darwin Fabián Barreto (1981-), futbolista uruguayo.
 Diego Daniel Barreto Cáceres (1981-), futbolista paraguayo.
 Edgar Osvaldo Barreto Cáceres (1984-), futbolista paraguayo.
 Gonzalo Barreto Mastropierro (1992-), futbolista uruguayo.
 Hernán Barreto (1991-), atleta paralímpico argentino.
 José Parada y Barreto (1834-1886), musicólogo y escritor español.
 José Ramón Barreto (1991-), actor y cantante venezolano.
 Juan Alejandro Barreto Cipriani (1959-), político y periodista venezolano.
 Juan Cancio Barreto (1950-), guitarrista paraguayo.
 Juan Carlos Barreto (1957-), actor mexicano.
 Luis Eduardo Barreto Ferreyra (1954-2011), historietista uruguayo.
 Juan Barreto Cipriani (1959-), periodista y político venezolano.
 Manuel Delgado Barreto (1879-1936), político y periodista español.
 Manuel Francisco Barreto Sayán (1982-), exfutbolista peruano.
 María Teresa Barreto Velásquez (1988-), actriz colombiana.
 Oscar David Barreto (1993-), futbolista colombiano.
 Paula Barreto Velásquez (1979-), actriz colombiana.
 Paulo Vitor Barreto de Souza (1985-), futbolista brasileño.
 Pedro Ricardo Barreto Jimeno (1944-), religioso jesuita y cardenal peruano.
 Ramón Ivanoes Barreto Ruiz (1939-2015), árbitro uruguayo de fútbol profesional.
 Raymond Barretto Pagán (1929-2006), percusionista estadounidense.
 Nairo Alejandro Barreto (1973), Dj Venezolano profesional, conocido como Dj alejandro.

Míscelánea 
 Apeadero de Poço Barreto, estación ferroviaria de Portugal.
 Estación Barreto, estación ferroviaria en Argentina.